Roșia a következő romániai települések neve:

 Borosrósa, Arad megye
 Biharrósa, Bihar megye
 Roșia, Hunyad megye
 Roșia, Mehedinți megye
 Veresmart, Szeben megye
 Roșia, Vâlcea megye